

Cinema 
 Mentre la città dorme (While the City Sleeps) – film del 1928 diretto da Jack Conway
 Quando la città dorme (While the City Sleeps) – film del 1956 diretto da Fritz Lang

Musica 
 While the City Sleeps... – album di George Benson del 1986